Brentwood Park es el nombre de dos localidades en California:

 Brentwood Park (condado de Los Ángeles, California)
 Brentwood Park (condado de Tuolumne, California)